Виктор Арсентьев:
 Арсентьев, Виктор Анатольевич (1961—1983) — рядовой пограничных войск КГБ СССР, погиб во время войны в Афганистане.
 Арсентьев, Виктор Дмитриевич (1936—2005) — советский художник-мультипликатор.